Mansfeld kan syfta på:

 Hertigdömet Mansfeld – ett herdigdöme 1069–1580

Geografi

Tyskland 

 Landkreis Mansfeld-Südharz – ett distrikt (Landkreis) i förbundslandet Sachsen-Anhalt
 Mansfeld, Sachsen-Anhalt, Sachsen-Anhalt,